Hofheim ist der Name folgender deutscher Orte:

 Hofheim am Taunus, Kreisstadt des Main-Taunus-Kreises in Hessen
 Hofheim in Unterfranken, Stadt im Landkreis Haßberge in Bayern
 Hofheim (Lampertheim), Stadtteil der Stadt Lampertheim im Landkreis Bergstraße in Hessen
 Hofheim (Spatzenhausen), Ortsteil der Gemeinde Spatzenhausen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Bayern
 Hofheim ist der ursprüngliche Flurname des Philippshospitals Riedstadt

Siehe auch:
 Hofham